Роџер Федерер је освојио турнир. У финалу је победио Џејмса Блејка резултатом 7:5, 6:3, 6:0.

Носиоци 

  Роџер Федерер (победник)
  Рафаел Надал (полуфинале)
  Енди Родик (четврто коло)
  Давид Налбандијан (четврто коло)
  Николај Давиденко (треће коло)
  Иван Љубичић (четвртфиналиста)
  Гастон Гаудио (треће коло)
  Андре Агаси (треће коло)
  Лејтон Хјуит (треће коло)
  Давид Ферер (друго коло) 
  Никола Кифер (друго коло)
  Џејмс Блејк (финалиста)
  Фернандо Гонзалез (друго коло)
  Хуан Карлос Фереро (треће коло) 
  Радек Штјепанек (друго коло)
  Ришар Гаске (четврто коло)

<ol start="17">
 Томи Робредо (треће коло)
 Роби Џинепри (друго коло)
 Доминик Хрбати (треће коло)
 Себастијан Грожан (четврто коло) 
 Марио Анчић (четврто коло) 
 Јарко Нијеминен (четвртфиналиста) 
 Томаш Бердих (четврто коло) 
 Игор Андрејев (четвртфиналиста)
 Маркос Багдатис (четвртфиналиста) 
 Томи Хас (четврто коло)
 Гаел Монфис (треће коло)
 Карлос Моја (друго коло)
 Хуан Игнасио Чела (друго коло)
 Оливије Рохус (треће коло)
 Филипо Воландри (друго коло)
 Фернандо Вердаско (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Индијан Велса 2006.
Отворено првенство Индијан Велса – мушкарци појединачно